Celi ou CELI peuvent désigner :

Sigle 

 CELI, Compte d'épargne libre d'impôt, un type de compte d'épargne au Canada ;
 Certificato di conoscenza della lingua italiana, un certificat de connaissance de la langue italienne.

Patronyme 

 Adolfo Celi (1922-1986), un acteur italien ;
 Ara Celi (1974-), une actrice américaine ;
 Gadji Celi (1961-), un footballeur ivoirien.

Toponyme 

 Médina-Celi, une ville d'Espagne, dans la province de Soria, en Castille-et-León.
Acronyme
Patronyme italien